Josef Lund kan syfta på:

 Josef Lund (1864–1932), skräddare och kommunalpolitiker
 Josef Lund (1898–1969), konstnär